1.HMNL 2003./04. je bila trinaesta sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 12 momčadi, a prvak je ponovno postala momčad Split Gašperov.

Modus natjecanja 
12 klubova se natjecalo dvokružnim ligaškim sustavom (22 kola).

Ljestvica

Nagrade 
 Najbolji strijelac: Robert Grdović (Petar Rauch Zagreb), 38 golova

Poveznice 
 2. HMNL 2003./04.
 Hrvatski malonogometni kup 2003./04.

Izvori 
 ljestvica 2003./04., futsalplanet.com 
 raspored i rezultati 2003./04., futsalplanet.com

2003./04.